Джордж Роберт Миллз (; 29 декабря 1908, Дептфорд, Англия — 15 июля 1970, Торки, Англия) — английский футболист, нападающий. Выступавший всю свою карьеру в футбольном клубе «Челси» и сборной Англии. Является восьмым рекордсменом «Челси» по количеству голов забитых за клуб — 125 голов. По результатам голосования на официальном сайте «Челси», он вошёл в список Легенд клуба.

Клубная карьера 
Миллз перешёл «Челси» из любительского клуба «Бромли» в 1929 году, где провёл всю свою футбольную карьеру. В сезоне 1929/30 он стал лучшим бомбардиром, забив 14 голов в 20 матчах, он помог команде попасть в высший дивизион, несмотря на то, что дебютировал только в декабре. За последующие девять лет Миллз регулярно забивал за клуб, который стал единственным профессиональным в его карьере, и к концу Второй мировой войны на его счету было 123 гола в 229 матчах, несмотря на то, что он не всегда попадал в основной состав. Сезон 1936/37 стал лучшим в его карьере, когда он забил 22 гола в 32 матчах и получил вызов в сборную Англии. Миллз был первым футболистом, который забил 100 голов в чемпионате за клуб. После ухода на пенсию он занялся тренерской карьерой в «Челси». Позже он работал в лондонском Сити в типографской компании. Умер во время отпуска в Торки в 1970 году.

Карьера в сборной 
Миллз провёл за сборную Англии 3 матча в 1937 году. В своём дебютном матче 23 октября 1937 года против сборной Ирландии отметился хет-триком.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 3 матча / 3 гола; 3 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerbase.com 
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru 
 Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Челси»
Гостевые игроки военного времени ФК «Арсенал» Лондон
Гостевые игроки военного времени ФК «Ливерпуль»
Тренерский штаб ФК «Челси»